Stilben je souhrnné označení pro dvě, navzájem izomerní, sloučeniny:

 (E)-stilben (trans izomer)
 (Z)-stilben (cis izomer)

Související články 
 Stilbenoidy, skupina molekul vyskytujících se v rostlinách
 1,1-difenylethen